

Geografia
 O'Brien – contea dello Iowa
 O'Brien – census-designated place della contea di Josephine, Oregon
 O'Brien – centro abitato della contea di Haskell, Texas

Personaggi immaginari
 O'Brien – personaggio di 1984, romanzo di George Orwell
 Miles O'Brien – personaggio dell'universo Star Trek
 O'Brien – protagonista del cortometraggio O'Brien's Busy Day

Persone

Altro
 O'Brien – famiglia reale irlandese

Pagine correlate
 O'Brian
 Jim O'Brien
 John O'Brien
 USS O'Brien